Snedronningen har flere betydninger:

 Snedronningen (eventyr) – et eventyr af H.C. Andersen
 Snedronningen (film fra 1957) - en sovjetisk tegnefilm baseret på eventyret
 Snedronningen (Der var engang...) – tegnefilm i serien Der var engang...
 Snedronningen (film fra 2000) – dansk animationsfilm 2000 instrueret af Kristof Kuncewicz og Jacob Jørgensen
 Snedronningen (film fra 2005) – engelsk film fra 2005
 Snedronningen (opera) – opera af Hans Abrahamsen, som bygger på H.C. Andersens eventyr